Dörnbacher Graben ist ein Gewässername:

 Dörnbacher Graben (Goldbach), linker Zufluss des Ergoldsbacher Bachs oder Goldbachs (zur Kleinen Laber) vor Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Dörnbacher Graben (Werkkanal), linker Zufluss des Werkkanals (linker Seitenkanal der Amper von Appercha bis vor Allershausen) bei Thurnsberg, Gemeinde Kranzberg, Landkreis Freising, Bayern

Siehe auch:
 Dörnbach